Миге́ль де Унаму́но-и-Ху́го (; 29 сентября 1864 года, Бильбао — 31 декабря 1936 года, Саламанка) — испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура «поколения 98 года».

Биография 
Отец Мигеля — коммерсант Феликс Мария де Унамуно, мать — Мария Саломе Юго, оба — баски по национальности. Родным языком Унамуно был баскский, но писал он по-испански. В семье получил традиционное католическое воспитание, некоторое время даже хотел стать священником.

В 1880 году Унамуно поступил на факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета, который закончил в 1884-м, получив степень доктора. Унамуно вернулся в родной Бильбао, где преподавал латынь в средних учебных заведениях. В 1891 году женился на Кармен Лисарраге. В том же году перебрался в Саламанку, где получил место профессора греческого языка, античной литературы и философии Саламанкского университета, а в 1901 году стал его ректором.

В 1924 году за выступления против диктатуры Примо де Риверы сослан на Канарские острова, откуда отправился в добровольное изгнание во Францию. На родину он вернулся в 1930 году, был депутатом Кортесов (1931—1932 годы). Унамуно выступил против республики, считая, что она не может обеспечить гражданский мир и национальное единство.

Поддержав в первые недели франкистский мятеж, 12 октября 1936 года выступил с его решительным осуждением. Поводом для этого стала шовинистическая речь фалангистского генерала Хосе Мильяна-Астраи в большом зале Университета Саламанки. Унамуно отреагировал на неё следующим выступлением:

Выслушайте мои слова, вы все. Все вы знаете меня и знаете, что я не могу хранить молчание. Порой молчать означает лгать. Ибо молчание можно понять как соучастие. Я хочу оценить речь — если её можно так назвать — генерала Мильяна-Астрая, который присутствует среди нас. Давайте отбросим личные оскорбления, прозвучавшие в этой внезапной вспышке поношений в адрес басков и каталонцев. Сам я родился, конечно, в Бильбао. Епископ, — нравится ему это или нет, каталонец из Барселоны. И только что я услышал бессмысленный некрофильский вопль: «Да здравствует смерть!» И я, который провел всю жизнь, осмысливая парадоксы, рожденные из бессмысленного гнева или других эмоций, должен сказать вам, умной и опытной аудитории, что этот нелепый парадокс вызывает у меня отвращение. Генерал Мильян-Астрай — калека. Давайте скажем об этом без обиняков. Он инвалид войны. Как Сервантес. К сожалению, сейчас в Испании слишком много калек. И если Бог не внемлет нашим молитвам, скоро их будет ещё больше. И мне доставляет боль мысль о том, что генерал Мильян-Астрай будет определять психологию масс. Калека, лишенный духовного величия Сервантеса, он испытывает зловещее облегчение, видя вокруг себя уродства и увечья. Здесь храм разума. И я его верховный жрец. Это вы оскорбляете его священные пределы. Вы можете победить, потому что у вас в достатке грубой силы. Но вы никогда не убедите. Потому что для этого надо уметь убеждать. Для этого понадобится то, чего вам не хватает в борьбе — разума и справедливости. Я все сказал."

Мильян-Астрай прервал выступление Унамуно возгласом «Смерть интеллигенции! Да здравствует смерть!». За свой антифранкистский демарш Унамуно был смещён с поста ректора университета и фактически помещён под домашний арест. Накануне смерти он писал: «Я не знаю ничего омерзительнее того союза казарменного духа с церковным, который цементирует новую власть».

Он был помещён Франко под домашний арест, а 31 декабря последовала его смерть. Унамуно умер во сне, что он считал лучшим и безболезненным способом умереть.

Почти тридцать лет спустя Франко в разговоре с кузеном заявил, что поведение Унамуно было «достаточно досадным, недопустимым на патриотической церемонии, в такой знаменательный день, в националистской Испании, которая сражалась с жестоким врагом и преодолевала огромные трудности на пути к победе».

Философские взгляды 
В 1880—1890-е годы Унамуно увлекался социалистическими идеями Бакунина, Лассаля, Маркса, активно работал в социалистическом еженедельнике «Луча де класе» («Классовая борьба»). После религиозного кризиса 1897 года, вызванного смертью от менингита трёхлетнего сына, отошёл от социализма и начал разрабатывать философскую концепцию, предвосхитившую ряд положений персонализма и экзистенциализма. Огромное влияние на Унамуно оказали идеи и творчество Августина, испанских средневековых мистиков, Б. Паскаля и С. Кьёркегора, для чтения произведений которого в оригинале он даже выучил датский язык.

Дон Мигель ощутил смерть сына как проявление вселенской трагедии, состоящей в том, что человек хочет, но не может жить вечно. Начиная с 1897 года и вплоть до последних произведений всё его творчество проникнуто раздумьями о вере и неверии, смерти и бессмертии, во всех его писаниях звучит трагическая нота.

Всё многообразное в жанровом отношении творчество Унамуно концентрируется вокруг проблемы личного бессмертия. Речь идёт о последней данности человеческого сознания: перед лицом трагического вопроса о бессмертии скептицизм разума соединяется с отчаянием чувств и рождается «трагическое чувство жизни» — витальная основа человеческого существования. Понятие «трагического чувства жизни» конкретизируется как специфическое переживание конечности человеческого бытия (опыт «ничто», которое есть в то же время «жажда бессмертия» и «голод по бытию»).

Унамуно развивает идею Бога как проекции фундаментальной жажды бытия на бесконечность универсума и гаранта личного бессмертия.

Желание сохранить веру в бессмертие одновременно с сомнением в истинах религии определило его стремление к т. н. «кихотизму», то есть борьбе во имя неосуществимого идеала, представляющейся разуму безумием.

Центральная проблема философии Унамуно — духовная жизнь личности, сосредоточенная, по его мнению, на стремлении разрешить противоречия конечного и бесконечного: жажде личного бессмертия противоречит рационалистическая уверенность в конечности сущего, потребности в вере — невозможность веры для современного разума. Унамуно вводит понятие «агонии» — особого трагического восприятия жизни, вызванного непримиримым дуализмом разума и веры («О трагическом чувстве жизни у людей и народов», 1913 г.; «Агония христианства», 1924 г.).

Творчество, любовь, дружба, материнство и т. п. представляются специфическими для человека способами преодолеть конечность существования, запечатлеть «я» в мире («Жизнь Дон Кихота и Санчо», 1905; «Абель Санчес», 1917; «Тётя Тула», 1921, и др.).

Унамуно утверждал личный, «экзистенциальный» характер философской истины, констатировал противоречия научного и духовного прогресса, считал возрождение личности («героическое безумие», «кихотизм») единственной возможностью выхода из тупика современного мира.

Сочинения, опубликованные в русском переводе 
 Унамуно, Мигель де. Назидательные новеллы. , : ГИХЛ, 1962.
 Унамуно, Мигель де. Избранное в двух томах. : «Художественная литература» Ленинградское отделение, 1981.
 Унамуно, Мигель де. О трагическом чувстве жизни. Киев: «Символ», 1997.
 Унамуно, Мигель де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно. СПб.: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2011. — 416с. — ISBN 978-5-389-01484-8.
 Унамуно, Мигель де. Святой Мануэль Добрый, мученик. «Симпозиум», 2000. — Серия Ex Libris. — 552 с. — ISBN 5-89091-114-7.

Примечания

Литература 

 
 
 Корконосенко К. С. Мигель де Унамуно и русская культура (Приложение к альманаху «Канун»). СПб., 2002. — 400 с.
 Порайко А. Л. Некоторые аспекты философской концепции Унамуно // Вопросы философии и методики преподавания германских и романских языков. — Воронеж, 1977.
 Силюнас В. Ю. Человек играющий и человек бунтующий (проблемы творчества и культуры в произведениях Мигеля де Унамуно и Хосе Ортеги-и-Гассета) // Западное искусство XX в. — М., 1978.
 Силюнас В. Ю. Испанская драма XX века. — М., 1980.
 Кутлунин А. Г., Малышев М. А. О трагическом чувстве жизни в философии Унамуно // Вопросы философии. — 1981. — N 10.
 Малышев М. А. Антиномия веры и разума в философии Мигеля де Унамуно // Философские науки. — 1986. — N 3.
 Гараджа Е. В. Унамуно // Современная западная философия: Словарь. — М., 1989.
 Гараджа Е. В. Унамуно об «агонии» христианства // Историко-философский ежегодник’90. — М.: «Наука», 1991. — 378 с. — ISBN 5-02-008044-6 — с.108-122.
 Эджертон В. Достоевский и Унамуно // Сравнительное изучение литератур. Л., 1976.

Ссылки 

Философы Испании
Писатели Испании
Эссеисты Испании
Испанские писатели
Философы XIX века
Философы XX века
Выпускники Комплутенсе
Преподаватели Саламанкского университета
Ректоры Саламанкского университета
Эссеисты по алфавиту
Члены Королевской академии испанского языка
Умершие в местах лишения свободы